Zimmo.be is een immobiliënwebsite die het online Belgisch vastgoedaanbod van makelaars en notarissen verzamelt.

Zimmo werd opgericht op 7 april 2008 en groeide uit tot het één na grootste vastgoedplatform in België.

Sinds 23 oktober 2013 maakt Zimmo.be deel uit van de nv Mediahuis. In april 2018 heeft Mediahuis Hebbes.be gebundeld met Zimmo.be, waarbij die eerste verdween. 

Met een uitgebreid aanbod van meer dan 110.000 vastgoedadvertenties in binnen- en buitenland trekken ze maandelijks 6.2 miljoen bezoekers aan. In april 2020 telde de website meer dan 100.000 bezoekers per dag. Dit aantal blijft tot op de dag van vandaag groeien.

Met hun gebruiksvriendelijke website, dynamische app en innovatieve producten, wil Zimmo de 360°-partner voor elke gebruiker, vastgoedmakelaar, notaris én projectontwikkelaar zijn. 

Zimmo streeft ernaar om al haar gebruikers slimmer te maken. Zo bieden ze extra informatie bij woningen aan zoals de prijshistoriek en tonen ze met een performante online schattingstool aan hoe de waarde van een woning wordt bepaald. Die producten en tools maken het aan- of verkoopproces voor alle partijen in de vastgoedmarkt meer transparant en begrijpbaar. Zimmo is een 100% dochteronderneming van Mediahuis. 

Je kan op de zimmo.be terecht:

 Bedrijfsvastgoed
 Beleggingsvastgoed
 Nieuwbouwprojecten 
 Belgisch nationaal vastgoed
 Internationaal vastgoed
 Een gratis schatting van je huis of appartement

Externe link
 Officiële pagina

Koop- en verkoopwebsite